Karups distrikt kan syfta på:

 Västra Karups distrikt i Båstads kommun i Skåne län
 Östra Karups distrikt i Båstads kommun i Skåne län